— манга, написанная и проиллюстрированная Дзинъуси. Впервые была опубликована в формате веб-манги в марте 2022 года в социальной сети «Твиттер». С августа 2022 года публикуется в журнале сэйнэн-манги Monthly Big Gangan издательства  Square Enix и по состоянию на январь 2023 года издана в двух томах-танкобонах.

Синопсис 
Сасаки, уставший от постоянных переработок сарариман, находит проблеск в своей ежедневной напряжённой рутине в лице Ямады, обаятельной и весёлой кассирши супермаркета. Придя однажды в супермаркет после продолжительного рабочего дня, Сасаки обнаруживает, что смена Ямады уже закончилась. Выйдя из супермаркета, Сасаки замечает загадочную женщину, представившаяся ему именем «Таяма», которая приглашает его в зону для курения за супермаркетом.

История создания 
Манга Дзинъуси под названием  начала публиковаться в январе 2022 года в журнале сэйнэн-манги Monthly Big Gangan издательства  Square Enix. Дзинъуси позже получил совет от своего редактора нарисовать короткую мангу в качестве практики в писательском мастерстве, что подтолкнуло Дзинъуси к созданию Super no Ura de Yani Su Futari. Так как Rokurei была мистической историей, новая манга была создана в более реалистичном ключе, и поскольку автор имел опыт работы в сфере обслуживания клиентов, действие новой манги происходит в супермаркете.

Выпуск 
После того, как первая глава была опубликована в социальной сети «Твиттер», твит с ней по данным на 2 июня 2022 года получил более 190 000 лайков и многочисленные отзывы. По данным на 25 июня 2022 года общее количество лайков у манги превысило 2,5 миллиона.

25 августа 2022 года в журнале Monthly Big Gangan началась публикация манги. Августовский выпуск журнала вышел с цветной иллюстрацией манги на обложке. В этот же день поступил в продажу первый том-танкобон, содержащий раннее опубликованные и новые главы.

В начале публикации название манги было изменено с  на , а главы с 4-ю по 16-ю, опубликованные в «Твиттере», были удалены, однако автор объявил, что он продолжит публиковать мангу в «Твиттере».

Список томов

Приём 
В августе 2022 года манга выиграла премию Next Manga Award в категории «Лучшая веб-манга». В декабре 2022 года манга заняла седьмое место в рейтинге лучшей манги 2023 года для читателей-мужчин по версии справочника Kono Manga ga Sugoi!. В январе 2023 года манга была номинирована на премию Манга тайсё. В феврале этого же года манга заняла четвёртое место в рейтинге «Комиксы 2023 года, рекомендованные сотрудниками национальных книжных магазинов» и возглавила рейтинг «Комиксы 2023 года, рекомендованные издателями комиксов».

По данным на февраль 2023 года общий тираж манги составил 600 тысяч проданных копий.

Примечания

Ссылки 
 Страница манги на официальном сайте Square Enix